Honey Bee («Медоносная пчела») может означать:

Песни 
 «Honey Bee» — песня американского кантри-певца Блека Шелтона (2011)
 «Honey Bee» — песня американского блюзмена Мадди Уотерса (1951)
 «Honey Bee» — песня Gloria Gaynor (1974)
 «Honey Bee» — песня Стиви Рэй Вона & группы Double Trouble с их альбома 1984 года Couldn't Stand the Weather
 «Honey Bee» — песня Tom Petty с его альбома 1994 года 
 «Honey Bee» — песня Madrugada с их альбома 2008 года 
 «Honeybee» — песня Garbage с их синглов 2005 года «» и «»

Другое 
  — муниципалитет в США
  — индийский фильм (2013)
 — компания, специализирующаяся на роботах для космической промышленности
 Datsun Honey Bee — американская версия японского легкового автомобиль Nissan Sunny
  — лёгкий самолёт для авиалюбителей
 Honey Be (рус. Медовая Би) — прозвище певицы Бейонсе, придуманное Леди Гага, что является отсылкой к героине тарантиновского фильма 1994 года «Криминальное чтиво», которую звали Honey Bunny (рус. Медовый Кролик), а также является игрой слов между первой буквой в имени Бейонс и английским словом "пчела" - "bee", как бы говоря "медовая пчелка".

См. также 
Медоносная пчела

Примечания